Fernando Leal Fonseca  vagy egyszerűen Fernando (Uberaba, 1981. október 24. –), brazil labdarúgó, az América Mineiro kapusa.

További információk 
Fernando Leal adatlapja a soccerway.com oldalon 

1981-ben született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil labdarúgók
Az EC Democrata labdarúgói
Az Ipatinga FC labdarúgói
Az EC Bahia labdarúgói
A Mirassol FC labdarúgói
Az EC Vitória labdarúgói
A GF Barueri labdarúgói
Az Oeste FC labdarúgói
A Fortaleza EC labdarúgói
Az América (MG) labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek